Příjmení Banach nosí více významných osobností:

 Ed Banach (* 1960) – americký zápasník
 Lou Banach (* 1960) – americký zápasník
 Stefan Banach (1892–1945) – polský matematik